Яремчу́к — украинская фамилия.

Известные носители:
 Яремчук, Василий Максимович (1910—1991) — Герой Советского Союза.
 Яремчук, Григорий Филимонович (1915—1982) — советский государственный деятель,
 
 Яремчук, Иван Иванович (род. 1962) — советский и украинский футболист.
 Яремчук, Лидия Григорьевна (род. 1945) — советская актриса.
 Яремчук, Мария Назаровна (род. 1993) — украинская певица.
 
 
 Яремчук, Юрий Григорьевич (род. 1951) — украинский музыкант, художник, поэт.

См. также 
 Фома Яремчук — вымышленный советский художник.